Хайд () — англоязычная фамилия и топоним.

Хайд () — арабское слово, означающее «менструация».

Фамилия 
 Хайд, Анна (1637—1671) — супруга короля Якова II, мать двух английских королев (Марии и Анны), дочь Эдварда Хайда.
 Хайд, Генри (1924—2007) — американский политик-республиканец.
 Хайд, Джонатан (род. 1948) — английский актёр.
 
 Хайд, Дуглас (1860—1949) — первый президент Ирландии.
 Хайд, Карлос (род. 1990) — игрок в американский футбол.
 Хайд, Лиана (1895—2000) — австрийская актриса.
 Хайд, Лоуренс, 1-й граф Рочестер (1642—1711) — английский государственный и политический деятель, сын Эдварда Хайда.
 Хайд, Мика (род. 1974) — ямайский футболист английского происхождения.
 Хайд, Мириам (1913—2005) — австралийская пианистка и композитор.
 Хайд, Питт (род. 1942) — американский предприниматель и филантроп.
 Хайд, Рендалл (род. 1956) — американской программист и компьютерный писатель.
 Хайд, Сэм (род. 1985) — американский комик, сценарист и актёр.
 Хайд, Томас (1636—1703) — британский востоковед, которому приписывают введение термина дуализм.
 Хайд, Томми (род. 1999) — ирландский боксёр.
 Хайд, Херби (род. 1971) — британский боксёр-профессионал.
 Хайд, Эдуард, 1-й граф Кларендон (1609—1674) — советник английских королей Карла I и Карла II, английский историк XVII века, автор первой истории Английской революции.
 Хайд, Элизабет (1839—1904) — жена писателя-романтика Томаса Майн Рида.
 Хайд (музыкант) (род. 1969) — японский музыкант, автор-исполнитель, музыкальный продюсер и актёр.
 Хайд-Смит, Синди (род. 1959) — американский политик, сенатор США от штата Миссисипи.

Топоним

См. также 
 Хайд-парк
 Хайд Роуд
 Хайд Юнайтед
 Странная история доктора Джекила и мистера Хайда

Примечания